Wahrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Wahrmann (1832–1892), ungarischer Unternehmer und Politiker
 Fanny Wahrmann-Schöllinger (1890–nach 1950), österreichische Opernsängerin (Sopran)